Martin Fourcade (1988), een Frans biatleet
 Simon Fourcade (1984), een Frans biatleet, broer van Martin Fourcade